Clisson est un toponyme rencontré dans l'ouest de la France. C'est notamment le nom d'une commune de la Loire-Atlantique, Clisson, qui est l'éponyme de plusieurs entités :
 un canton, dont la ville est le chef-lieu : le canton de Clisson ;
 une unité urbaine dont elle l'une des villes centre : l’unité urbaine de Clisson ;
 le château de Clisson situé en centre-ville, dont les occupants ont porté le titre de seigneurs de Clisson ;
 la famille de Clisson, dont font notamment partie :
 Guillaume de Clisson,
 Olivier  de Clisson,
 Olivier II de Clisson,
 Olivier III de Clisson,
 Olivier IV de Clisson,
 Olivier V de Clisson, connétable de France, qui a fait construire l’hôtel de Clisson à Paris,
 Marguerite de Clisson ;
Clisson, personnage principal de Clisson et Eugénie de Napoléon Bonaparte
Voies
 le cours Olivier-de-Clisson, une voie de Nantes ;
 la rue Clisson, une voie de Paris.
 la rue Clisson, une ancienne voie de Paris.
 la rue Olivier-de-Clisson, rue principale et pittoresque du centre historique de Josselin.
 Mais également à Vannes, Lorient, La Roche-sur-Yon, Locminé...